Kilmarnock and Loudoun steht für:

 Kilmarnock and Loudoun (Distrikt), ein schottischer Distrikt
 Kilmarnock and Loudoun (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Kilmarnock and Loudoun (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus